Woking bezeichnet:

 Woking, eine Stadt in England
 Woking (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Woking (Hundred), einen ehemaligen englischen Verwaltungsbezirk
 Borough of Woking, einen britischen Verwaltungsbezirk